Беркулейка — поселок в Безводовском сельском поселении Кузоватовского района Ульяновской области.

География 
Находится на расстоянии примерно 12 километров по прямой на юго-восток от районного центра поселка Кузоватово.

История
В 1990-е годы  работал СПК «Томыловский».

Население
Население составляло 100 человека в 2002 году (93% мордва), 61 по переписи 2010 года.

Известные уроженцы 

 Александр Степанович Климушкин — Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Кузоватовского района